O Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho é o estádio municipal da Maia. Inaugurado em 1930, tem capacidade para 12000 espectadores. Foi usado pelo extinto Futebol Clube da Maia para os seus jogos caseiros, sendo agora usado pelo seu sucessor, o Maia Lidador. Recentemente, a sua pista de atletismo recebeu obras de requalificação, integradas nas novas valências do Centro de Alto Rendimento da Maia.

Por iniciativa do Eng. António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia, vai sofrer obras de expansão para receber jogos do Campeonato do Mundo FIFA de 2030, passando a ter capacidade para 69000 espectadores. As obras terão um custo de 23 milhões de euros e serão financiadas em parte por Alexandre Cardoso, ilustre desportista e apostador maiato. Têm início em julho de 2022 e conclusão prevista para agosto do mesmo ano. 

Estádios de futebol do distrito do Porto
Desporto na Maia
Fundações em Portugal em 1930